9º Prêmio TVyNovelas
8 de Abril de 1991

Novela: 
Alcanzar Una Estrella

Atriz: 
Verónica Castro

Ator: 
Eduardo Yáñez
O Prêmio TVyNovelas 1991 foi a nona edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1990. O evento ocorreu no dia 8 de Abril de 1991 na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas no dia 13 de Abril de 1991 e apresentado por Juán Calderón, Gloria Calzada, Rebecca de Alba, Gabriela Goldsmith e Lucero. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 Alcanzar Una Estrella Cuándo Llega el Amor Días Sin Luna Mi Pequeña Soledad Yo Compro esa MujerMelhor Produção

 Ernesto Alonso por Yo Compro esa Mujer

Melhor Atriz

 Verónica Castro por interpretar Isadora Fernández de Villaseñor/Soledad Contreras em Mi Pequeña Soledad
 Angélica Aragón por interpretar Lucia Álvarez em Días Sin Luna Daniela Romo por interpretar Brianda Portugal em Balada por un Amor Jacqueline Andere por interpretar Rocío Díaz de León em Ángeles Blancos Letícia Calderón por interpretar Ana Cristina Montes de Oca em Yo Compro esa MujerMelhor Ator

 Eduardo Yáñez por interpretar Alejandro Aldama/Enrique San Román em Yo Compro esa Mujer
 Alfredo Adame por interpretar Felipe em La Fuerza del Amor Juan Ferrara por interpretar Claudio de la Mora em Destino Rogelio Guerra por interpretar Jorge Pades em Ángeles Blancos Sergio Goyri por interpretar Andrew Monasterio em Días Sin LunaMelhor Vilã

 July Furlong por interpretar Natalia Villaseñor em Mi Pequeña Soledad
 Alma Muriel por interpretar Matilde Montes de Oca em Yo Compro esa Mujer Mariagna Prats por interpretar Cristina Palafox em Destino Nailea Norvind por interpretar Alejandra Contreras em Cuándo Llega el Amor Rosa María Bianchi por interpretar Piedad Fernández em Mi Pequeña SoledadMelhor Vilão

 Enrique Rocha por interpretar Rodrigo Montes de Oca em Yo Compro esa Mujer
 Ernesto Gómez Cruz por interpretar Don Torino em La Fuerza del Amor Fernando Balzaretti por interpretar René Kamini em Destino Juan Carlos Casasola por interpretar Beto em Cuándo Llega el Amor Sergio de Bustamante por interpretar Damaso em Cenizas y DiamantesMelhor Atriz Principal

 Ofelia Guilmáin por interpretar Carlota Parlange em Días Sin Luna
 Irán Eory por interpretar Rosalía de Contreras em Cuándo Llega el Amor Isabela Corona por interpretar Soledad em Yo Compro esa Mujer Rita Macedo por interpretar Virgínia em Alcanzar Una Estrella Susana Alexander por interpretar María Luisa de Fernández em Cuándo Llega el AmorMelhor Ator Principal

 Jorge Russek por interpretar Rogelio Santamaría em Días Sin Luna
 Enrique Lizalde por interpretar Mariano Casablanco em Alcanzar Una Estrella Eric del Castillo por interpretar Rafael Contreras em Cuándo Llega el Amor Ignacio López Tarso por interpretar Perfecto Díaz de León em Ángeles Blancos
 Miguel Manzano por interpretar Diego Alvarez em Yo Compro esa Mujer

Melhor Atriz Coadjuvante

 Mariana Levy por interpretar Angela/Jimena/Estrella em Yo Compro esa Mujer Ana Silvia Garza por interpretar Norma Gaitán em Alcanzar Una Estrella
 Andrea Legarreta por interpretar Adriana Matresta Navarrete em Alcanzar Una Estrella
 Marcela Páez por interpretar Irene em Alcanzar Una Estrella
 María Rojo por interpretar Rosa em Cuándo Llega el Amor

Melhor Ator Coadjuvante

 Salvador Pineda por interpretar Gerardo Salazar Ballesteros em Mi Pequeña Soledad Héctor Suárez Gomis por interpretar Pedro Lugo em Alcanzar Una Estrella
 Luis Xavier por interpretar Miguel de Marín em Yo Compro esa Mujer
 Marco Muñoz por interpretar Luis Jiménez em Destino
 Marcos Valdés por interpretar Amadeus Velarde em Alcanzar Una Estrella

Melhor Atriz Juvenil

 Lucero por interpretar Isabel Contreras em Cuándo Llega el Amor Ana Colchero por interpretar Mónica de la Mora em Destino
 Angélica Rivera por interpretar Marisa Villaseñor em Mi Pequeña Soledad
 Daniela Castro por interpretar Lorena Parlange em Días Sin Luna
 Lola Merino por interpretar Celeste em Cenizas y Diamantes

Melhor Ator Juvenil

 Omar Fierro por interpretar Luis Felipe Ramírez em Cuándo Llega el Amor Ari Telch por interpretar Marcos em La Fuerza del Amor
 Armando Araiza por interpretar Roberto Zertuche Estrada em Un Rostro en mi Pasado
 Ernesto Laguardia por interpretar Julián em Cenizas y Diamantes
 Rafael Rojas por interpretar Lalo em Mi Pequeña Soledad

Melhor Revelação Feminina

 Mariana Garza por interpretar Lorena Gaitán/Melissa em Alcanzar Una Estrella Alejandra Procuna por interpretar Cynthia em Muchachitas
 Angélica Ruvalcaba por interpretar Aurora Rueda em Alcanzar Una Estrella
 Gabriela Hassel por interpretar Fabiola em La Fuerza del Amor
 Paola Ochoa por interpretar Malu em Mi Pequeña Soledad

Melhor Revelação Masculina

 Eduardo Capetillo por interpretar Eduardo Casablanca em Alcanzar Una Estrella Alejandro Ibarra por interpretar Felipe Rueda em Alcanzar Una Estrella
 Orlando Carrió por interpretar Fernando em Mi Pequeña Soledad
 Rodrigo Vidal por interpretar Lalo Contreras em Cuándo Llega el Amor
 Tomás Goros por interpretar José Alberto Alberti em Destino

Melhor Atuação Infantil

 Jair de Rubín por interpretar Rodrigo Parlange em Días Sin Luna Alejandro Gaytán por interpretar Julio Monasterio em Días Sin Luna
 Erick Sánchez por interpretar José Pablo de la Mora Jiménez em Destino
 Karen Beatriz por interpretar Anita Jiménez de la Mora em Destino
 Ricardo de Pascual, Jr. por interpretar Nestor em Cenizas y Diamantes

Melhor Escritor

 María Zarattini por DestinoMelhor Diretor

 Miguel Córcega por Cuándo Llega el AmorMelhor Direção de Câmera

 Jesús Alcuña Lee por Yo Compro esa MujerMelhor Atriz de Comédia

 Anabel Ferreira por ¡Anabel! Alejandra Meyer por Dr. Cándido Pérez
 Florinda Meza por Chespirito
 María Alicia Delgado por ¡Anabel!
 María Luisa Alcalá por Dr. Cándido Pérez

Melhor Ator de Comédia

 Roberto Gómez Bolaños por Chespirito César Costa por Papá Soltero
 Édgar Vivar por Chespirito
 Eugenio Derbez por ¡Anabel!
 Jorge Ortiz de Pinedo por Dr. Cándido Pérez

Melhor Programa de Comédia

 ¡Anabel! Chespirito
 Dr. Cándido Pérez
 Los Comediantes
 Papá Soltero

Melhor Programa de Variedades e Musical

 Siempre En Domingo Estrellas de los 90
 Galardón a los Grandes
 Noche de Valores
 Los Super Especiales

Melhor Apresentadora

 Gloria Calzada por Noche de Valores Ilse por Galardón a los Grandes
 Paty Chapoy por El Mundo de Espectáculo
 Ivonne e Ivette por Estrellas de los 90

Melhor Apresentador

 Juán Calderón por ECO Paco Stanley por ECO
 Coco Levy por Rockotorreo
 Víctor Godea por ECO

Melhor Cantora Juvenil

 Alejandra Gúzman Ana Gabriel
 Daniela Romo
 Lucero
 Yuri

Melhor Cantor Juvenil

 Luis Miguel Chayanne
 Emmanuel
 José José
 Manuel Mijares

Lançamento Musical do Ano

 Thalía Chantal Andere
 Eduardo Capetillo
 Mariana Garza
 Sergio Dalma

Revelação Musical

 Gloria Trevi'''
 Carlos Cuevas
 Fernanda
 Héctor Yaber

Prêmios especiais

 "Cantor Estrangeiro Mais Destacado": Ricardo Montaner
 "Trajetória Musical Feminina": Rocío Dúrcal
 "Trajetória Musical Masculina": José Luis Rodríguez
 "À Toda uma Trajetória Artística": Evita Muñoz
 "Melhor Série Transmitida por 5 Anos Consecutivos de Mujer, Casos de la Vida Real''": Silvia Pinal
 "Reconhecimento pela Difusão Musical Mexicana Com a Estrangeira": Familia Mora Arriaga
 "Os Penteados Mais Bonitos das Novelas": Daniela Castro e Raúl Araiza

Referências

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas